Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006 w Turynie po raz 20. w historii skoczkowie narciarscy walczyli o medale olimpijskie. Zawodnicy rywalizowali w miejscowości Pragelato. Konkurs indywidualny na skoczni HS106 wygrał norweski skoczek Lars Bystøl. Srebrny medal zdobył Fin Matti Hautamäki, tracąc do zwycięzcy 1 punkt. Brązowy medal wywalczył inny Norweg – Roar Ljøkelsøy. Drugi konkurs indywidualny na dużej skoczni wygrał Austriak Thomas Morgenstern. Inny reprezentant tego kraju Andreas Kofler, wywalczył srebro, tracąc do zwycięzcy 0,1 punktu. Trzecie miejsce przypadło zwycięzcy pierwszego konkursu norwegowi Larsowi Bystølowi. Drużynowe mistrzostwo olimpijskie zdobyła Austria, która wyprzedziła zdobywców medalu srebrnego, Finów oraz brązowych medalistów, Norwegów.

Konkursy odbyły się między 11 a 20 lutego 2006. We wszystkich trzech konkursach medale olimpijskie zdobył jeden zawodnik – Lars Bystøl.

W zawodach wzięli udział przedstawiciele 21 krajów.

Obiekty 
Dwa spośród trzech konkursów (jeden indywidualny i jeden drużynowy) Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006 odbyły się na skoczni dużej w Pragelato, której rozmiar umieszczony jest na 140 metrze. Trzeci z konkursów został przeprowadzony na obiekcie normalnym (HS 106), umieszczonym w tym samym kompleksie skoczni, co skocznia duża.

Jury 
Dyrektorem konkursów w skokach narciarskich na igrzyskach w Turynie był Sandro Sambugaro oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Asystentem Waltera Hofera był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Ueli Forrer, a jego asystentem – Franck Salvi.

Skład sędziowski poszczególnych konkursów przedstawia poniższa tabela:

Medaliści

Konkurs indywidualny na skoczni HS 106 (12.02.2006)

Konkurs indywidualny na skoczni HS 140 (18.02.2006)

Konkurs drużynowy na skoczni HS 140 (20.02.2006)

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni HS 106 (11.02.2006) 

Legenda:
 pq – zawodnik ma zapewnioną kwalifikację dzięki pozycji w pierwszej „15” klasyfikacji Pucharu Świata
 Q – zawodnik zakwalifikował się do konkursu głównego
 nq – zawodnik odpadł w kwalifikacjach
 DNS – zawodnik nie wystartował
 DSQ – dyskwalifikacja

Konkurs indywidualny na skoczni HS 106 (12.02.2006)

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni HS 140 (17.02.2006)

Konkurs indywidualny na skoczni HS 140 (18.02.2006)

Konkurs drużynowy na skoczni HS 140 (20.02.2006)

Zobacz też 
 Medaliści igrzysk olimpijskich w skokach narciarskich

Przypisy

Uwagi 

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
2006
Skoki narciarskie we Włoszech